Zwei U-Boote der United States Navy trugen den Namen USS Sealion:

 USS Sealion (SS-195), ein U-Boot der Sargo-Klasse, in Dienst von 1939 bis 1941
 USS Sealion (SS-315), ein U-Boot der Balao-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1970

Sealion